opgehoopt oorsmeer (cerumenprop); zie aldaar
een soort oordopje; zie Gehoorbescherming